El Nogal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Nogal, Guanajuato, ort, Santa Catarina, 
 El Nogal, Cojumatlán de Régules, ort, 
 El Nogal, Contepec, ort, 
 El Nogal, Oaxaca, ort, Santo Domingo Tomaltepec, 
 El Nogal, Pisaflores, ort, 
 El Nogal, Ixmiquilpan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar